San Juan de los Llanos fue el antiguo nombre de algunas localidades hispanoamericanas:

 Libres, municipio del estado de Puebla, México.
 San Juan de Arama, municipio del departamento del Meta, Colombia.